Пантюхов — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Пантелеймон, означающего по-гречески «всемилостивый» .

Известные носители:

 Пантюхов, Олег Иванович (1882—1973) — офицер, один из основателей скаутского движения в России.
 Пантюхов, Иван Иванович (1836—1911) — русский учёный и писатель, антрополог, врач.
 Пантюхов, Игорь Михайлович (1937—2009) — советский писатель, поэт и редактор.
 Пантюхов, Юрий Борисович (1931—1982) — советский хоккеист, нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1956).

Примечания